

Бурунді 
 Бурурі (провінція)
 Бурурі (комуна)
 Бурурі (місто)